Wichtendal steht für:
 Wichtendal (Gießerfamilie), deutsche Gießerfamilie

Wichtendal ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Wichtendal, deutscher Gießer, siehe Wichtendal (Gießerfamilie)
 Ludwig Wichtendal, deutscher Gießer, siehe Wichtendal (Gießerfamilie)